Archibald Alison kan syfta på:

 Archibald Alison (1757–1839), skotsk författare
 Archibald Alison, 1:e baronet (1792–1867), skotsk historiker
 Archibald Alison, 2:e baronet (1826–1907), skotsk general